Rosoy ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Rosoy (Oise) im Département Oise
 Rosoy (Yonne) im Département Yonne
 Rosoy-en-Multien im Département Oise

Siehe auch:
 Rozoy